Acanthoctenus är ett släkte av spindlar. Acanthoctenus ingår i familjen Ctenidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Spindlar
Acanthoctenus